Костинский — фамилия. Известные носители:

 
 Костинский, Михаил Борисович (род. 1948) — украинский писатель, историк, общественный деятель.
 Костинский, Сергей Константинович (1867—1936) — советский астроном, член-корреспондент АН СССР.

Другое 
 Костинский — большой древний ударный кратер расположенный в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Костинское